Варго:

 Варго, Александр — псевдоним российской группы писателей, работающих в жанре хоррора
 Варго Чунджелька — река в России, протекает в Томской области.